L'épreuve des moins de 80 kg hommes en taekwondo des Jeux olympiques d'été de 2012 aura lieu le  dans le ExCeL London de Londres.

Médaillés

Format de la compétition 
La compétition se compose d'un tournoi à élimination directe. Les gagnants de chaque combat se qualifient pour le tour suivant et ainsi de suite jusqu'aux deux finalistes qui s'affrontent en finale. Tous les concurrents qui perdent face à l'un des finalistes à n'importe quel stade de la compétition se qualifient pour le repêchage. Les deux perdants des demi-finales rencontrent les vainqueurs de deux finales de repêchage en finale pour la médaille de bronze. Le vainqueur de chacun de ces deux combats remportent donc une médaille de bronze.

Qualification 
Pour cette épreuve, 16 athlètes se sont qualifiés via le tournoi de qualification mondial qui a eu lieu en juin- à Bakou ou lors des différents tournois de qualification continentaux qui ont eu lieu entre  et . Pour l'ensemble des épreuves, chaque pays peut qualifier 4 athlètes (soit 2 par sexe). Aussi, 4 places sont réservées au pays hôte (la Grande-Bretagne) et 4 places sont attribués par une commission tripartite.

Calendrier 
Toutes les heures sont en British Summer Time (UTC+1).

Résultats 
Le , la World Taekwondo Federation a publié le tirage au sort provisoire qui comprend le huit premières têtes de séries pour cette épreuve. Le reste des athlètes qualifiés seront leur adversaire par tirage au sort le .

Tableau principal

Repêchages

Lien externe 
 Page de l'épreuve sur london2012.com

Notes et références 

Moins de 80 kg hommes